Нейдек (, ) — город в районе Карловы Вары Карловарского края Чехии.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1340 году.

География 
Площадь составляет 52,31 км². Высота города над уровнем моря — 714 м. Через город протекает река Ролава (приток Огрже).

Население

Города-партнёры 
  Йохангеоргенштадт, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Карловарского края